DUF peut désigner :
 Dictionnaire universel francophone, un dictionnaire de langue française, publié par les éditions Hachette ;
 , un domaine protéique qui n'a pas de fonction caractérisée.